L'Aîné des Ferchaux (1945), roman de Georges Simenon ;
 L'Aîné des Ferchaux (1963), film franco-italien de Jean-Pierre Melville ;
 L'Aîné des Ferchaux (2001), téléfilm français de Bernard Stora.